

Sciences et techniques

Biologie et médecine 
 En médecine, l'extension est un mouvement consistant à augmenter l'angle entre deux os.
 En neurophysiologie, le réflexe d'extension est un aspect du réflexe myotatique.

Informatique 
 Une extension est une courte chaîne de caractères (le plus souvent de 3 caractères) qui est généralement à la fin du nom d'un fichier pour permettre d'identifier rapidement son format.
 Par exemple, le nom du fichier  suggère qu’il s’agit d’un fichier au format PDF (également appelé plus simplement un fichier PDF).
 Les extensions de fichier ne sont pas prises en compte par le système d'exploitation Apple Mac OS-X (Snow Leopard, Lion). L'affectation du logiciel adéquat pour ouvrir un fichier est une métadonnée attachée au fichier.
 Sur Internet, l'extension d'un nom de domaine est un terme parfois utilisé pour désigner la chaîne de quelques caractères, qui suivent le dernier point du nom de domaine ; cette extension est aussi appelée domaine de premier niveau ou en anglais .
 Une extension est une série de commandes écrites et compressées en un seul fichier, directement incluses au programme.
 Par exemple :
 le navigateur Mozilla Firefox possède un système de gestion d'extensions.
 Un module d'extension (ou ) est un programme qui complète un logiciel hôte pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités.
 Par exemple, Adobe Flash pour les animations Flash ou Java pour les  Java.
 Le mot extension est également présent dans les expressions suivantes :
 Carte d'extension, qui désigne une carte électronique comportant plusieurs circuits imprimés qui peut être branchée sur une carte mère pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités, par exemple, une carte son.
 Connecteur d'extension, qui désigne un emplacement sur une carte mère destiné à accueillir une carte d'extension ; l'industrie informatique a défini un certain nombre de formats standards pour les connecteurs d'extension, par exemple, le bus PCI.
 Dans un certificat électronique, une extension désigne une propriété particulière d'un certificat.

Mathématiques 
 L'extension algébrique est une extension de corps.

Sciences de la Terre 
 En géologie, l'extension caractérise un mécanisme de déformation des roches.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 En grammaire, l'extension consiste à étendre la signification d’un mot au-delà de son sens originel (c'est un intermédiaire entre sens propre et sens figuré).

Philosophie 
 L'extension désigne tous les objets qui font partie d'un concept. Elle s'oppose à la compréhension.
 En logique, l'extension est un concept  qui s'oppose à l'intension.

Culture et société

Artisanat 
 En coiffure, les extensions capillaires sont de fausses mèches de cheveux ajoutées à la coiffure.

Droit 
 En droit social, l'extension est une procédure qui permet d'appliquer une convention collective à des personnes dont les représentants ne l'ont pas signée.

Jeux vidéo 
 Une extension est un contenu qui s'appuie sur un jeu vidéo pour le prolonger ; par exemple le jeu vidéo Les Sims possède de nombreuses extensions. Diablo II possède l'extension Diablo II: Lord of Destruction.